Браславский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев и украинцев. 

 Известные носители
 Браславский, Абель Израилевич (1861—1925) — деятель народнического и анархистского движений.
  (1899—1921) — боец армии УНР.
 
 Браславский, Даниил Абрамович (1918—1989) — советский композитор и дирижёр, педагог.
 Браславский, Дмитрий Юрьевич (род. 1968) — российский писатель-фантаст, автор первых книг-игр в России.
 
 Браславский, Исаак Яковлевич (1936—2022) — учёный в области автоматизированного электропривода, доктор технических наук.
 Браславский, Исай Меерович (1921—?) — советский книжный график.
 Браславский, Лев Исаакович (род. 1927) — советско-американский архитектор.
 Браславский, Леонид Абрамович (1919—2005) — советский и российский кинодраматург, киносценарист, Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1961).
 Браславский, Марк Ефимович (род. 1949) — советский биолог-генетик.
 Браславский, Павел Романович (1821—1883) — русский поэт.
 Браславский, Пётр Исаакович (1866—?) — российский медик.
 Браславский, Семён Борисович (1909—?) — советский каракулевод в Туркменской ССР, Герой Социалистического Труда (1948).
 Браславский, Фёдор Романович (1816—1888) — российский педагог, редактор, издатель. Первый редактор частных газет «Азовский вестник» и «Азовские слухи». 
 Браславский, Софи (1888—1935) — американская оперная певица (контральто), известная как Софи Браслау.
 Страхов, Адольф Иосифович (настоящая фамилия Браславский; 1898—1979) — украинский советский художник, график и плакатист, скульптор.

Примечания